Тополовац је насељено место у саставу града Сиска, Хрватска.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Тополовац је имао 897 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Тополовац је имало 1.129 становника, следећег националног састава:

Спољашње везе 

Сисак
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Сисачко-мославачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској